Brassac puede referirse a: 

 Brassac, comuna francesa situada en Ariège.
 Brassac, comuna francesa situada en Tarn.
 Brassac, comuna francesa situada en Tarn y Garona.